Доміне-Кво-Вадіс (церква: Доміне Кво Вадіс (Domine quo vadis?) — « Куди йдеш, Господи») — невелика церква на південному сході Риму на Аппієвій дорозі.
 Вадіс Олександр Анатолійович (* вересень, 1906 — † 1968) — радянський генерал НКВС.